Лусиа́на Рейс Барре́лла (; ) — бразильская кёрлингистка.

Достижения 
 : серебро ().

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте Федерации ледовых видов спорта Бразилии
 Cool Curlings — Brazilian Wave
 Amazonense que faz parte da seleção brasileira de curling, tem esperanças de participar das Olimpíadas de Inverno em 2018 | Esportes | Acritica.com | Amazônia - Amazonas - Manaus

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Бразилии